Europamästerskap 1993 kan avse:

Europamästerskapen i fälttävlan 1993
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1993
Europamästerskapen i konståkning 1993
Europamästerskapen i sprintsimning 1993
Europamästerskapet i basket för herrar 1993
Europamästerskapet i basket för damer 1993
Europamästerskapet i fotboll för damer 1993
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1993
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1993
Europamästerskapet i ishockey för damer 1993
Europamästerskapen i simsport 1993